Марински корпус Сједињених Америчких Држава () је огранак поморске пешадије Оружаних снага САД. Административно потпада под Министарство морнарице, али се ради о засебној грани оружаних снага, уско везана уз Ратну морнарицу у погледу вежби, транспорта и логистике.

Спољашње везе 

Војска САД